Un forum social est un lieu de rencontre ouvert pour les organisations de la société civile et les membres opposés au néolibéralisme et ce que ses participants considèrent comme la domination du monde par le capital et l'impérialisme. Le premier forum social a eu lieu au Forum social mondial (FSM) en  à Porto Alegre. Il a été conçu comme un contre-forum au Forum économique mondial (FEM) tenu à Davos en même temps. Alors que le FSM considère le FEM comme une réunion de l'élite politique et économique du monde, le FSM rassemble des forces sociales et promeut la démocratie et la justice sociale.

Après le premier FSM, le forum social a été reproduit à travers le monde dans divers forums sociaux transnationaux, nationaux et locaux.

 Le forum social mondial,
 Le forum social européen,
 Le forum social québécois
 Forum social local.

Voir aussi : :catégorie:Forum social

Forum social
Altermondialisme